Геннадий Дегтярёв: Дегтярёв, Геннадий Леонидович (род. 1952) — советский футболист.
 Дегтярёв, Геннадий Лукич (род. 1938) — ректор КГТУ (1987—2007).